„Секс гуру“ () е секс комедия от 2002 г. на режисьора Дейзи вон Шерлър Майър, по сценарий на Трейси Джаксън. Във филма участват Джими Мистри, Хедър Греъм, Мариса Томей, Майкъл Маккийн и Кристин Барански.

Актьорски състав

В България 
В България филмът е издаден на VHS и DVD от Александра Видео, на 10 септември 2003 г.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Филми от 2002 година
Филми на „Юнивърсъл Студиос“
Американски комедии
Британски комедии
Френски комедии